KSC kan henvise til:

 Forkortelse for Kennedy Space Center, fulde navn John F. Kennedy Space Center
 Forkortelse for Tjekkoslovakiets kommunistiske parti (tjekkisk: Komunistická strana Československa (KSČ))